Castellolí kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castellolí (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Castellolí (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar